Термин Јура може да се односи на:
 Јура (периода), геолошка периода
 Јура (департман), департман у Француској
 Кантон Јура, кантон у Швајцарској
 Јура (планина), планина на граници Француске и Швајцарске